Bond Street bezeichnet

 Bond Street (London), eine Einkaufsstraße in London
 Bond Street (New York), eine Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan
 Bond Street (Film), einen englischen Spielfilm aus dem Jahre 1948
 Bahnhof Bond Street, ein unterirdischer Bahnhof in London